Amerikai Egyesült Államok
Carver (Massachusetts)
Carver megye, Minnesota
Carver (Minnesota)
Carver (Nyugat-Virginia)
Carver (Oregon)
Carver (Richmond, Virginia)